Famille allemande de peintres, stucateurs et architectes originaires de Rott am Inn, en Bavière. Le père, Hans Georg Asam (né le  à Rot am Inn, décédé le  à Sulzbach-Rosenberg), et ses deux fils Cosmas Damian Asam (né le  à Benediktbeuern, décédé le  à Munich) et Egid Quirin Asam (né à Tegernsee le , décédé le  à Mannheim) sont d'importants représentants de l'art baroque dans le sud de l'Allemagne.
 Hans Georg Asam
 Cosmas Damian Asam et Egid Quirin Asam sont connus sous l'appellation frères Asam (article détaillé)
 L'Asam-Schlössl, résidence munichoise de Cosmas Asam.
 ASAM est une association de standardisation des systèmes de mesures (physiques) et d'automatisation.
 ASAM Association des sports pour aveugles de Montréal est une association pour la pratique de sports par les personnes handicapées visuelles de la région de Montréal au Québec.

Homonymie de patronyme